Die Snookerweltmeisterschaft 1977 fand vom 18. April bis zum 30. April statt. 

Die Weltmeisterschaft 1977 war die erste, die im Crucible Theatre in Sheffield ausgetragen wurde. Seitdem findet die Weltmeisterschaft immer dort statt. Das Preisgeld für den Gewinner des Turniers, John Spencer betrug 6.000 £. Auch das höchste Break des Turniers wurde durch John Spencer mit 135 Punkten erreicht.

Preisgeld

Spielplan

Qualifikation

1. Runde

2. Runde

Century Breaks 

Es wurden sechs Century Breaks von vier verschiedenen Spielern erzielt:

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.
 
 

1977
Snookerveranstaltung 1977
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre